Сантон:

 Сантон — геологический термин, один из ярусов отложений мелового периода.
 Сантон — представитель галльского племени, жившего в Аквитании при устье Гаронны.
 Сантон — фигурка святого; рождественское украшение во Франции.
 Сантон, Давиде (род. 1991) — итальянский футболист, крайний защитник.